Stati Uniti d'America
 Bluff City – città della Contea di Nevada, Arkansas
 Bluff City – città della Contea di Harper, Kansas
 Bluff City – città della Contea di Sullivan, Tennessee